Coppa Italia 2000-2001 – edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia 2000-2001 – edizione del torneo di calcio a 5 italiano
 Coppa Italia 2000-2001 – edizione del torneo di calcio femminile italiano
 Coppa Italia 2000-2001 – edizione del torneo di hockey su ghiaccio italiano
 Coppa Italia 2000-2001 – edizione del torneo di hockey su pista italiano
 Coppa Italia 2000-2001 – edizione del torneo di pallamano maschile su pista italiano
 Coppa Italia 2000-2001 – edizione del torneo di pallavolo femminile italiano
 Coppa Italia 2000-2001 – edizione del torneo di pallavolo maschile italiano